Bollandt ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Weiss-Bollandt (1940–2010), deutscher Verwaltungsjurist; Polizeipräsident in Frankfurt am Main
 Heinrich Bollandt (1578–1653), Bayreuther Hofmaler des ersten regierenden Bayreuther Markgrafen Christian